Olaf Kravan, koning van Dublin, als Olaf II koning van Jorvik (941-952 met onderbrekingen)
 Olaf II van Zweden (+1022), koning van Zweden (ca. 995-1022)
 Olaf II van Noorwegen (+1030), koning van Noorwegen (1014-1028)
 Olaf II van Denemarken (1370-1387), koning van Denemarken (1375-1387) en (als Olaf IV) Noorwegen (1380-1387)